Zale steht für:

Nachnamen:

 Tony Zale (1913–1997), ein US-amerikanischer Mittelgewichtsboxer polnischer Herkunft
 Kārlis Zāle (1888–1942), ein lettischer Bildhauer

Orte:

Žale, der Zentralfriedhof von Ljubljana

Siehe auch:
 Zahle
 Sale